Koplin steht für:

 Anizet Koplin (1875–1941), polnisch-deutscher römisch-katholischer Ordenspriester und Märtyrer
 Torsten Koplin (* 1962), deutscher Politiker
 ein Wohnplatz der Gemeinde Unterspreewald im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Koplin (Choszczno), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Kopplin